Pérez de la Rosa se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jorge A. Pérez de la Rosa
 Jorge Pérez de la Rosa